Roxnäs kan avse: 

 Roxnäs – ett industriområde i Falun, Dalarnas län
 Roxnäs udde – en udde i sjön Runn, Falun
 Roxnäs, Torshälla – bostadsområde utanför Torshälla, Södermanlands län